Plaats in Indonesië
 Kebondalem (Bawang), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Kebondalem (Bejen), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Kebondalem (Gringsing), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Kebondalem (Jambu), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Kebondalem (Kota Kendal), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Kebondalem (Kutoarjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Kebondalem (Pemalang), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java
 Kebondalem (Mojosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Kebondalem (Tegalombo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java